«Бассейн» — фильм (Франция, Италия), 1969. Режиссёр Жак Дере.
 «Бассейн» — фильм (Болгария), 1977. Режиссёр Бинка Желязкова.
 «Бассейн» — фильм-слэшер (Германия), 2001, Режиссёр Борис фон Зиховски.
 «Бассейн» — фильм (Франция, Великобритания), 2003. Режиссёр Франсуа Озон.